Тимерьян Зиганшинович Фахретдинов (20  марта 1919 года — 27 ноября 1979 года) — наводчик орудия 4-й батареи 329-го артиллерийского полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии, младший сержант, Полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Фахретдинов, Тимерьян Зиганшинович родился 10 марта 1919 года в деревне Большая Устюба Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне Буздякского района Республики Башкортостан) в крестьянской семье. Татарин. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Образование начальное. Работал в колхозе.

В Красную Армию призван в 1939 году Буздякским райвоенкоматом Башкирской АССР. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. Воевал на Северо-Западном фронте, в районе Старой Руссы, затем — на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах.

В 1946 году старшина Фахретдинов демобилизован. Жил в городе Уфе. Работал кочегаром на Уфимском пивоваренном заводе.

Скончался 27 ноября 1979 года..

Подвиг 
Орудийный номер 329-го артиллерийского полка (150-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский фронт) красноармеец Тимерьян Фахретдинов 18 сентября 1944 года в бою за латвийский город Эргли вместе с расчётом прямой наводкой подбил штурмовое орудие противника, а также уничтожил свыше десяти вражеских солдат. Приказом по 150-й стрелковой дивизии от 6 ноября 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях красноармеец Фахретдинов Тимерьян Зиганшинович награждён орденом Славы 3-й степени (№ 259997).

Наводчик орудия 4-й батареи 328-го артиллерийского полка (150-я стрелковая дивизия, 2-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) Т. З. Фахретдинов 15 февраля 1945 года в бою у населённого пункта Радовнитце, расположенного северо-восточнее города Шнайдемюль, ныне город Пила (Польша) выдвинул орудие на открытую позицию и подбил самоходное орудие противника, сжёг две автомашины с боеприпасами и вездеход, вывел из строя до пятнадцати вражеских солдат и офицеров. Будучи ранен, поля боя не покинул. Приказом по 2-й ударной армии от 11 апреля 1945 года за мужество и отвагу проявленные в боях младший сержант Фахретдинов Тимерьян Зиганшинович награждён орденом Славы 2-й степени (№ 25025).

1-2 мая 1945 года в боях за взятие столицы фашистского рейха — города Берлина младший сержант Тимерьян Фахретдинов подавил вместе с расчётом около десяти пулемётных точек и уничтожил свыше двадцати гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками младший сержант Фахретдинов Тимерьян Зиганшинович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1695), став полным кавалером ордена Славы.

Награды 
Орден Славы трёх степеней

Память 
Имя героя носит одна из улиц села Буздяк Буздякского района Республики Башкортостан.

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. Уфа, 1985.
 Славные сыны Башкирии. Уфа.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов; т. 7. Ф-Я. 2011. −624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы